Een verkeersweg:
 N557 (Frankrijk)
 N557 (Nederland), zie Provinciale weg 557
 N-557 (Spanje)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing